Воронец красноплодный () — вид травянистых растений рода  семейства , распространённый в Скандинавии, Восточной Европе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке.

Ботаническое описание 

Ядовитое многолетнее травянистое растение, 30—70 (90) см высотой. Корневище подземное, горизонтально расположенное, толстое, укороченное, многоглавое. Стебли прямостоячие, травянистые, обычно одиночные, реже в числе нескольких на корневище; гладкие или слегка опушённые в верхней части короткими, курчавыми волосками; при основании одеты бурыми чешуями. Листья светло-зелёные, очерёдные, крупные, в числе 2—3 на побеге, дважды или трижды тройчатосложные (трёхраздельные); листочки продолговато-яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или узкоэллиптические, по краям надрезанные и пильчато-зубчатые, конечные — длиннозаострённые, при основании обычно клиновидные.

Цветки мелкие, белые или желтовато-белые, собраны в короткую овальную кисть, которая при плодах вытягивается и приобретает цилиндрическое очертание. Цветоножки тонкие, крепкие, прямо отстоящие от цветоноса, с плёнчатыми опадающими прицветниками при основании, при плодах остаются зелёными или становятся слегка красноватыми. Чашелистиков 4—6, белые или зеленоватые, быстро опадающие. Лепестки-нектарники мелкие, белые, в числе 2—6, слегка удлинённые, лопатчатые, яйцевидные или эллиптические, при основании суженные в ноготок, на верхушке округлые или слегка заострённые, почти равные завязи. Тычинки белые, многочисленные, длинные, утолщённые в верхней части, на нитевидных нитях, в 1,5—2 раза длиннее лепестков и чашелистиков. Пестик один, округло-эллиптический с сидячим рыльцем. Плоды — многосемянные, ягодообразные, ярко-красные (реже беловатые) многолистовки, 7—10 мм длиной и 5—6 мм шириной. Семена ямчато-сетчатые, до 3 мм длиной. Цветение в мае—июне; плодоношение в июле—августе. 2n=16.

Охрана 
Вид внесён в Красные книги некоторых субъектов России:
 Республика Татарстан (охраняется на территории национального парка «Нижняя Кама», памятников природы «Зоостанция КГУ — массив Дачный» и «Семиозёрский лес»)
 Чувашская республика (известно несколько местонахождений на севере республики, в том числе в парке 500-летия города Чебоксары)
 Ивановская область (растёт в зоне охраняемого ландшафта Плёсского музея-заповедника)
 Костромская область (встречается на территории заказника «Сусанинское болото»)
 Курганская область (охраняется в составе памятника природы «Ирюмские ельники»)
 Ленинградская область (произрастает в границах природного парка «Вепсский лес», в том числе в резерватах «Висячие озера» и «Урья-Канжая»)
 Нижегородская область (охраняется на территории природного парка «Воскресенское Поветлужье», заказника «Ичалковский» и других ООПТ)
 Омская область (встречается в лесах по склонам долин Иртыша, Бызовки и других рек)
 Тверская область (обнаружено единственное местонахождение в окрестностях села Тухани Сандовского района)
 Ярославская область (вид встречается только на территории Любимского района)

Синонимы 
 
 
  auct. (Евразия) non (Северная Америка)
 
 
 
 
 , nom. rej.

Примечания

Литература

Ссылки 

Лютиковые
Флора Евразии
Ядовитые растения